Oddziały wojsk łączności noszące numer „6”:

Wojska Polskiego:
 Kompania Telegraficzna nr 6 (1919–1921 dla 6 Dywizji Piechoty)
 Kompania Telegraficzna Jazdy nr 6 (1920–1921 dla 6 Brygady Jazdy)
 Kompania Telegraficzna Ciężka nr VI  (1919–1921 dla Frontu Podolskiego → 6 Armii)
 Kompania Telegraficzna Budowlana nr VI  (1920–1921)
 Kompania Telegraficzna Parkowa nr VI (1919–1921 dla Frontu Podolskiego →  6 Armii)
 Kompania Telefoniczna Szkolna nr 6 (1920–1921)
 Kadra Kompanii Zapasowej VI Batalionu Telegraficznego we Lwowie → 6 Kompania Szkolna Łączności → Kadra 6 Kompanii Szkolnej Łączności w Krasnymstawie
 Kompania Telegraficzna 6 Dywizji Piechoty w Krakowie (od 1932) → Kompania Łączności 6 DP → Kompania Telefoniczna 6 DP (VIII–IX 1939)
 Kompania Telefoniczna Kablowa nr 6 (IX 1939 dla Armii „Modlin”)
 6 Samodzielna Kompania Telegraficzno-Budowlana (1944–1945 dla 1 Armii WP → ŚOW)
 6 Kompania Łączności (1957–1999) – 6 Batalion Dowodzenia

Sił Zbrojnch Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji:
 6 Samodzielna Kompania Łączności (1944–1945)

Zobacz też 
 Jednostki dowodzenia i łączności Wojska Polskiego
 Wojska łączności ludowego Wojska Polskiego

Przypisy